Thomas Wiegand ist der Name folgender Personen:

* Thomas Wiegand (Fotograf) (* 1960), deutscher Fotograf und Kunsthistoriker 
 Thomas Wiegand (Elektrotechniker) (* 1970), deutscher Elektrotechniker